( für ‚Stromleitung‘) bezeichnet:
 Trägerfrequenzanlage – allgemein eine Vorrichtung zur Sprach- oder Datenübertragung über vorhandene Kommunikations- oder Stromnetze
 Powerline-LAN im Speziellen, siehe PowerLAN

Siehe auch: